Курло́вич:

 Курлович, Александр Николаевич (1961—2018) — советский и белорусский тяжелоатлет, судья.
 Курлович, Богуслав Станиславович (род. 1948) — российский и финский учёный, эксперт в области генетических ресурсов зерновых и бобовых растений.
 Курлович, Вадим Вячеславович (род. 1992) — белорусский футболист.